Соревнования в плавании на 200 метров баттерфляем (женщины) на Олимпиаде 2008 года проводились с 12 по 14 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Заплывы

Отборочные 
12 августа 2008, с 19:02 до 19:22 по местному времени (UTC+8)

Полуфиналы 
13 августа 2008, с 10:28 до 10:50 по местному времени

Финал 
14 августа 2008, в 10:42 по местному времени

Примечания

Ссылки 
Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling  — плавание см. на стр. 1177—1324

Баттерфляй, женщины, 200 м